Las Humedades kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Humedades, Zirándaro, ort, Guerrero, 
 Las Humedades, Coyuca de Benítez, ort, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar